Cycloes är ett släkte av kräftdjur. Cycloes ingår i familjen Calappidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Cycloes